Академия национальной безопасности Республики Беларусь () — высшее учебное заведение Республики Беларусь в области национальной безопасности.

Академия представляет собой многопрофильное высшее учебное заведение. В ней функционируют 12 специальных кафедр, действуют два научно-исследовательских отдела и докторантура (адъюнктура). Переменный состав обучается на 3 факультетах, где осуществляется подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров. В академии ведут педагогическую и научно-исследовательскую работу 1 академик, 8 докторов наук, 21 кандидат наук, 9 профессоров и 26 доцентов.

История 
27 декабря 1946 года приказом министра государственной безопасности СССР № 00563 во Львове была создана специальная школа по подготовке оперативного состава для органов госбезопасности. В учебном процессе, наряду со специальными дисциплинами, значительное место занимали общеобразовательные предметы. В апреле 1952 года школа была преобразована в специальное учебное заведение по подготовке оперативных работников юридического профиля с вручением дипломов общегосударственного образца о получении среднего юридического образования.

В декабре 1954 года по решению правительства школа передислоцировалась в Могилёв. С 1956 года начата подготовка оперативных работников исключительно на базе высшего образования. В 1957—1960 годах школа осуществляла подготовку сотрудников со знанием иностранного языка, а также переподготовку кадрового состава органов госбезопасности.

В течение длительного времени школа являлась одним из двух учебных заведений, наряду с Высшей школой КГБ СССР имени Ф. Э. Дзержинского, которые готовили кадры для территориальных органов государственной безопасности.

В августе 1961 года школа была переведена в Минск. Согласно постановлению Совета Министров СССР от 18 сентября 1964 года, Минская специальная школа была преобразована в Высшие курсы КГБ при Совете Министров СССР по подготовке оперативных работников для территориальных органов государственной безопасности с годичным сроком обучения. В соответствии с приказом председателя Комитета государственной безопасности при Совете Министров Союза ССР от 13 ноября 1964 года № 0321, Минская средняя специальная школа КГБ (школа № 302 КГБ) была реорганизована в Высшие курсы Комитета государственной безопасности при Совете Министров СССР по подготовке оперативных работников для местных органов государственной безопасности с сохранением для этих курсов (при проведении открытой переписки) условного наименования — войсковая часть № 06468. На курсах был установлен годичный срок обучения с комплектацией их лицами, имеющими высшее образование и стаж практической работы не менее двух лет. По окончании теоретического курса обучения предусматривалась защита дипломной работы.

В 1988 году курсы перешли на новую программу подготовки с правом выдачи диплома о получении высшего специального образования, срок обучения был увеличен до 18 месяцев.

В январе 1992 года Высшие курсы КГБ СССР были переданы под юрисдикцию Комитета госбезопасности Республики Беларусь и стали Высшими курсами КГБ Республики Беларусь. В апреле 1994 года на основании решения Президиума Верховного Совета Республики Беларусь Высшие курсы КГБ были преобразованы в Институт национальной безопасности Республики Беларусь.

Указом Президента Республики Беларусь от 10 октября 2022 г. № 355 "Об Академии национальной безопасности" государственное учреждение образования «Институт национальной безопасности Республики Беларусь» реорганизовано в Академию национальной безопасности Республики Беларусь, государственное учреждение образования.

Факультеты 
Факультеты института подразделяются на учебно-научные и учебно-строевые. Учебно-научный факультет обеспечивает образовательную, методическую и научную деятельность в рамках подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров. Учебно-строевой факультет осуществляет проведение строевой и воспитательной работы с курсантами и слушателями.

В институте создано 5 факультетов, в том числе три основных факультета: факультет подготовки (подготовка сотрудников с высшим образованием с двухлетним сроком обучения), факультет пограничных войск, таможенный факультет, а также два факультета переподготовки и повышения квалификации. Кроме этого, создано одно отделение, готовящее руководящий состав Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь.

Факультет пограничных войск 
Факультет создан в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Беларусь от 19 августа 1993 года № 564 «О создании частей пограничных войск». Факультет осуществляет подготовку, переподготовку, специальную подготовку и повышение квалификации военнослужащих пограничных войск по более чем 20 различным специальностям. 29 сентября 1994 года на факультете создана кафедра тактики и подготовки пограничных войск, а 16 октября 1995 года — специальная кафедра (управление оперативной деятельностью). В 1998 года на факультете была создана научно-исследовательская лаборатория, которая 21 апреля 2001 года была реорганизована в Центр пограничных исследований. В 2001 году на факультете создан цикл подготовки специалистов по охране дипломатических представительств Республики Беларусь. В соответствии с приказом Председателя Государственного комитета пограничных войск Республики Беларусь от 1 февраля 2006 года в составе факультета был создан научно-исследовательский отдел в целях научного обеспечения и психологического сопровождения оперативной деятельности пограничных войск.

Абитуриенты 
Желающим поступать на военную службу по контракту в органы государственной безопасности с последующим обучением в институте необходимо обращаться в территориальные подразделения органов государственной безопасности по месту жительства. Кроме этого, отбор кандидатов на обучение в институте для получения высшего образования, переподготовки и повышения квалификации осуществляется другими государственными органами, организациями и воинскими формированиями Республики Беларусь, в интересах которых осуществляется подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров.

Обязательными условиями для кандидатов являются:
 наличие гражданства Республики Беларусь;
 наличие высшего образования;
 прохождение военной службы по призыву;
 стаж трудовой деятельности не менее одного года;
 отсутствие судимости.

Учебный процесс 
Преподаваемые дисциплины можно подразделить на три группы: общественные, юридические и оперативно-розыскные. Основная учебная нагрузка направлена на специальные дисциплины. Упор также делается на знание иностранных языков, психологию и правовую подготовку.

В институте имеется богатая библиотека специальной литературы. Функционируют два совета по защите диссертаций. Издаётся журнал «Труды Института национальной безопасности Республики Беларусь», признанный Высшей аттестационной комиссией Республики Беларусь.

Международное сотрудничество 
Иностранные граждане проходят подготовку и переподготовку на основании договоров на обучение, заключённых Комитетом государственной безопасности в рамках реализации международных договоров Республики Беларусь. Институт осуществляет переподготовку и повышение квалификации сотрудников Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

Институт национальной безопасности Республики Беларусь развивает международное сотрудничество как с учреждениями образования и научными учреждениями зарубежных стран, так и с межгосударственными организациями. В частности, заключены договоры о сотрудничестве с Парламентской Ассамблеей ОДКБ, АНО ДПО «Центр прикладной психофизиологии» (г. Москва).

Руководство 
Руководство Института национальной безопасности Республики Беларусь составляют начальник института и три его заместителя, в том числе один первый.

Начальники Высших курсов КГБ СССР в Минске 
 Бусловский, Епифан Федорович (1954—1972)
 Воронов, Виктор Иванович (1972—1979)
 Лысаковский, Иван Леопольдович (1979—1988)
 Соболев, Владимир Антонович (1988—1992)

Начальники института 
 Князев, Станислав Никифорович (до 11 октября 2001)
 Рабчонок, Николай Константинович (с 11 октября 2001)
 Бахматов, Игорь Андреевич (10 июля 2008 — 22 января 2010)
 Кузнецов Игорь Никонович (22 января 2010 — 23 мая 2014)
 Корж, Иван Алексеевич (23 мая 2014 года — 8 ноября 2016)
 Столярчук, Олег Валерьевич (8 ноября 2016 — 30 июня 2018)
 Езерский, Вячеслав Васильевич (30 июня 2018 — 22 апреля 2020)
 Павлющенко, Игорь Александрович (с 22 апреля 2020)

Выпускники 
 :Категория:Выпускники Высших курсов КГБ СССР в Минске
 
Среди выпускников Высших курсов при КГБ СССР в Минске — руководители национальных спецслужб (Н. П. Патрушев, Г. М. Лавицкий, С. Н. Сухоренко, А. Ш. Шаяхметов, Н. Н. Дутбаев, С. Б. Токпакбаев, Г. Г. Акопян, В. И. Радченко, Г. Аширмухаммедов, Р. А. Силлар, А. И. Армонас, С. А. Цаплин, А. А. Стройкин), Президент Южной Осетии Тибилов Л. Х., Председатель Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Мукамбаев У. М., Первый заместитель председателя Правительства Российской Федерации Иванов С. Б., заместитель премьер-министра Республики Беларусь Тозик А. А., глава Администрации Президента Республики Беларусь Латыпов У. Р.

Институт национальной безопасности Республики Беларусь, с учётом переподготовки и повышения квалификации, выпускает тысячу человек в год.

Примечания

Литература 
 Этапы большого пути 1946—2006 (очерки истории ИНБ РБ) / Сост.: А. П. Ходанович, Г. П. Сенюков. — Минск, 2008. — 109 с.
 Единая с Отечеством судьба / Н. И. Смирнов. — Минск, 2012. — 213 с.

Учебные заведения, основанные в 1946 году
Комитет государственной безопасности Белоруссии
Университеты Минска
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании